La Coppa di Grecia di pallavolo femminile 2011-2012 è stata la 13ª edizione della coppa nazionale greca. Alla competizione hanno partecipato 11 squadre e la vittoria finale è andata per la prima volta all'Olympiakos Syndesmos Filathlon Peiraios.

Squadre partecipanti

Risultati

Tabellone

Calendario

Primo turno

Quarti di finale

Semifinali

Finale

Collegamenti esterni

Pallavolo nel 2010
Pallavolo nel 2011
Coppa di Grecia (pallavolo femminile)